

Урмаєво — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Урмаєво — присілок, Комсомольський район, Чувашія